Дми́трий Алекса́ндрович Куба́сов (род. 25 февраля 1985) — российский актёр театра и кино, режиссёр, сценарист, кинооператор.

Биография 
Родился 25 февраля 1985 года. В 2006 году окончил ВТУ имени Б. Щукина (курс Шлыкова), в студенческие годы играл в театре имени Вахтангова. Затем перешёл в театр «Практика».

В 2008 году режиссер Вадим Шмелёв пригласил Дмитрия на одну из ведущих ролей в первом молодёжном российском слэшере «С. С. Д.». Также Кубасов сыграл роли в фильмах «Пёстрые сумерки» (режиссёр Людмила Гурченко), «Детям до 16...» (режиссёр Андрей Кавун) и других.

Творчество

Фильмография

Актёр

Режиссёр 
  — Таня пятая (документальный)
 2012 — Алёхин (документальный)
  — Зима, уходи! (документальный) (совместно с 9 режиссёрами)
  — Бабочки (документальный)
  — Вертолёты (документальный)

Сценарист 
  — Таня пятая (документальный)
 2012 — Алёхин (документальный)
  — Бабочки (документальный)
  — Вертолёты (документальный)

Кинооператор 
  — Таня пятая (документальный)
 2012 — Алёхин (документальный)
  — Бабочки (документальный)
  — Вертолёты (документальный)
 2022 — Свидетель (документальный)

Монтажёр 

 2012 — Алёхин (документальный)
 2022 — Свидетель (документальный)

Награды 
 2012 — номинация «Лучший полнометражный документальный фильм» на приз «Серебряный глаз» Международного фестиваля документального кино в Йиглаве — за режиссёрскую работу к фильму «Зима, уходи!» (совместно с 9 режиссёрами)
 2012 — номинация «Кинематографисты современности» на приз «Золотой леопард» Международного кинофестиваля в Локарно — за режиссёрскую работу к фильму «Зима, уходи!» (совместно с 9 режиссёрами)
 2013 — номинация «Лучший неигровой фильм» на кинопремию «Ника» — за режиссёрскую работу к фильму «Зима, уходи!» (совместно с 9 режиссёрами)

Примечания

Ссылки 
 Дмитрий Кубасов на vokrug.tv
 Дмитрий Кубасов на ivi.ru
 Дмитрий Кубасов на IMDb.com

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Актёры России
Режиссёры России
Сценаристы России
Кинооператоры России